Southern Pacific steht für

 eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in den USA, siehe Southern Pacific Railroad
 eine aus Kalifornien stammende Country-Band, siehe Southern Pacific (Band)